Le nom Glen Johnson peut faire référence à :
 Glen Johnson (né en 1969), un boxeur jamaïcain ;
 Glen Johnson (né en 1984), un footballeur anglais.

Voir aussi